Vaidei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vaidei (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Vaidei (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara